František Pospíšil (né en 1944), joueur tchèque de hockey sur glace ;
 ;
Kristián Pospíšil (1996), joueur slovaque de hockey sur glace ;
Tomáš Pospíšil (né en 1987), joueur tchèque de hockey sur glace ;
Vasek Pospisil (né en 1990), joueur de tennis canadien.